Wassili Nikitin ist der Name folgender Personen:
* Wassili Alexandrowitsch Nikitin (* 1971), separatistischer Politiker in der Ukraine